Havranek Antal (1829–1892) szobrász, kőfaragó
 Havranek Antal (1865–1917) szobrász, kőfaragó